Cette page présente le bilan par saison de l'Union sportive dacquoise, en championnat, en coupe nationale et en coupes européennes. Si après plus d'un siècle d'existence, le club ne présente aucune victoire en Championnat de France de , en dépit de cinq finales jouées, le palmarès affiche néanmoins des titres en coupe nationale, avec cinq Challenges Yves du Manoir remportés. Sa meilleure performance européenne est un quart de finale de la Coupe d'Europe, à laquelle le club n'a participé qu'à une seule reprise.

Championnat de France

1904-1909 

L'US Dax voit le jour en 1904, à l'issue de la fusion de deux associations sportives dacquoises. Elle commence alors par affronter diverses équipes landaises et basques, elles aussi fraîchement créées.

1910-1919 

Le club landais décroche le premier titre de son palmarès en 1912, celui de champion Côte basque .

Pour les premiers championnats de France, les clubs obtenaient leur qualification via les compétitions régionales. Ainsi, l'US Dax accède au championnat de France 1919-1920 grâce à son titre de champion de Côte basque  de la saison précédente.

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959 

La décennie des années 1950 voit le club des rouge et blanc disputer sa première finale de championnat dans la quête du bouclier de Brennus, qui se soldera par un échec contre le FC Lourdes.

1960-1969 

L'USD atteint trois fois de plus la finale du championnat, contre l'AS Béziers, le Stade montois et le SU Agen, menant à trois tentatives de victoires avortées.

1970-1979 

En 1973, le club tente une cinquième fois de décrocher le précieux sésame, sans succès face au Stadoceste tarbais. À l'heure actuelle, les Dacquois n'ont pu disputer une nouvelle finale de , et reste alors sur cinq échecs, devançant le CA Brive et ses trois finales perdues pour aucune gagnée (le record était alors détenu jusqu'en 2009 par l'ASM Clermont Auvergne avec 10 finales malheureuses, avant une  clémente).

1980-1989 

Après une série de 31 saisons de phases finales, l'US Dax rate le coche en 1986 et est éliminé à l'issue des poules qualificatives.

1990-1999

2000-2009 
À l'issue d'un demi-siècle joué en , le club est reversé en 2002 dans la  du rugby professionnel français.

Il évolue irrégulièrement entre le ventre mou et les phases finales de Pro D2. Qualifié trois fois en cinq ans pour les matchs d'accession à l'élite, il participe à deux reprises à la finale. Une première fois vaincu contre le SC Albi en 2006, il décroche son ticket pour la promotion en Top 14 contre le Stade rochelais la saison suivante en 2007.

Repêchés administrativement pour le premier exercice en D1, avec la relégation du SC Albi, la seconde année en élite, où les Dacquois retrouvent leurs voisins montois, voit les deux clubs landais repartir vers la Pro D2.

2010-2019

2020-2029

Coupe nationale

Coupes européennes

Notes et références

Notes

Références 
 Archives des saisons du club sur rugbyarchive.net
 Statistiques des anciennes saisons sur itsrugby.fr

Liens externes 
 

Dax
Union sportive dacquoise (rugby à XV)